Theophanu ist der Name folgender historischer Personen:
 Theophanu die Ältere, byzantinische Kaiserin, Frau des Kaisers Romanos II. und des Kaisers Nikephoros II.
 Theophanu (Byzanz), Schwester des Kaisers Romanos II.
 Theophanu (Athen), Frau des Kaisers Staurakios 
 Theophanu (HRR), Kaiserin des römisch-deutschen Reiches, Frau Ottos II. und Mutter Ottos III., byzantinische Prinzessin und Nichte des Kaisers Johannes I. Tzimiskes
 Theophanu (Essen), Äbtissin in Essen, Enkelin Ottos II.

Theophano steht für
 Theophano (Oper), Oper von Paul Graener (1918)

Siehe auch:
 Theophanu-Evangeliar
 Theophanu-Kreuz